Einweihung steht für

 Weihe (Religion)
 Kirchweihe
 Festakt zur Eröffnung oder Inbetriebnahme von Gebäuden oder technischen Einrichtungen